Krahl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Krahl (* 1989), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Bayern
 Bianca Krahl (* 1973), deutsche Synchronsprecherin
 Ernst August Krahl (1858–1926), österreichischer Grafiker und Heraldiker
 Hans-Jürgen Krahl (1943–1970), deutscher Studentenaktivist
 Hartmut Krahl (* 1940), deutscher Sportmediziner
 Hilde Krahl (1917–1999), österreichische Schauspielerin
 Ignatius Krahl (1828–1886), tschechischer Ordensgeistlicher, Abt von Osek
 Judith Krahl (* 2001), deutsche Radrennfahrerin
 Julian Krahl (* 2000), deutscher Fußballtorwart
 Jürgen Krahl (* 1962), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

 Maik Krahl (* 1991), deutscher Jazzmusiker
 Toni Krahl (* 1949), deutscher Sänger

Siehe auch:
 Kraal, Siedlungsform
 Kral
 Grahl
 Graal